Kozí chrbát – szczyt w Tatrach na Słowacji
 Kozí chrbát – szczyt w Górach Starohorskich na Słowacji